Титувенский район () — административно-территориальная единица в составе Литовской ССР, существовавшая в 1950—1959 годах. Центр — село (с 1956 — город) Титувенай.

Титувенский район был образован в составе Шяуляйской области Литовской ССР 20 июня 1950 года. В его состав вошли 13 сельсоветов Кельмеского уезда, 13 сельсоветов Расейнского уезда и 1 сельсовет Шяуляйского уезда.

28 мая 1953 года в связи с ликвидацией Шяуляйской области Титувенский район перешёл в прямое подчинение Литовской ССР.

23 января 1959 года Титувенский район был упразднён, а его территория передана в Кельмеский район

Примечания

Ссылки 
 Tytuvėnų rajonas. Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 4 (Simno-Žvorūnė). — Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988.

Упразднённые районы Литвы